Szent Margit-templom, London
Szent Margit-templom, Kaposvár
Szent Margit-templom, Veszprém

Lásd még
Szent Margit-kápolna (egyértelműsítő lap)